Spitzhorn steht für Berge
 Spitzhorn (Berner Alpen)
 Spitzhorn (Pragser Dolomiten)
Siehe auch:
 Spitzhörnchen